

Geografia 
 Fitzpatrick – census-designated place (CDP) e area non incorporata degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Alabama, contea di Bullock
 Firzpatrick – area non incorporata degli Stati Uniti d'America nello stato della Georgia, contea di Twiggs
 Firzpatrick – area non incorporata degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Alabama, contea di Raleigh
 Ghiacciaio Fitzpatrick – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide

Persone 
 Becca Fitzpatrick (1979) – scrittrice statunitense
 Brian Fitzpatrick (1973) – politico statunitense
 Brian Fitzpatrick (1989) – cestista statunitense
 Colleen Fitzpatrick (1954) – attrice e cantante statunitense 
 Desmond Fitzpatrick (1912-2002) – generale inglese
 Dez Fitzpatrick propr. Desmond Emil Fitzpatrick (1997) – giocatore di football americano statunitense
 Ela FitzPatrick (1187-1261) – nobile inglese
 Emma Fitzpatrick (1985) – attrice statunitense
 Gabrielle Fitzpatrick (1967) – attrice australiana
 Glen Fitzpatrick (1981) – calciatore irlandese
 John Fitzpatrick (1943) – pilota automobilistico britannico
 Justin Fitzpatrick (1973) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 irlandese
 Leo Fitzpatrick (1977) – attore statunitense
 Leslie Fitzpatrick (1978) – ex calciatore e allenatore di calcio trinidadiano
 Mike Fitzpatrick (1963-2020) – politico e avvocato statunitense
 Minkah Fitzpatrick (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Richie Fitzpatrick (1880-1904) – criminale statunitense
 Ryan Fitzpatrick (1982) – giocatore di football americano statunitense
 Seamus Davey-Fitzpatrick (1998) – attore statunitense
 Sean Fitzpatrick (1963) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Thomas Fitzpatrick, noto anche come Broken Hand (Mano rotta) (1799-1854) – esploratore statunitense
 Toarlyn Fitzpatrick (1989) – cestista statunitense